Csehország
 Lomnice, település Csehország Brno-vidéki járásában
 Lomnice, település Csehország Bruntáli járásában
 Lomnice, település Csehország Sokolovi járásában
 Lomnice nad Lužnicí, település a Jindřichův Hradec-i járásban
 Lomnice nad Popelkou, település a Semilyi járásban